Cuiabá – rzeka w Brazylii, dopływ Paragwaju
 Cuiabá – miasto w Brazylii, stolica stanu Mato Grosso